URV ist die Abkürzung für:
 Urheberrechtsverletzung
 Unternehmensregisterverordnung – eine Verordnung zum deutschen Unternehmensregister
 Urheberrechtsverordnung – ein Teil des schweizerischen Urheberrechtes, siehe Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte

urv steht für
Uruava, ISO-639-Code dieser Sprache

Siehe auch:

URV